Mario Villa (calciatore 1925) – calciatore italiano nato nel 1925
Mario Villa (calciatore 1939) – calciatore italiano nato nel 1939
Mario Villa (matematico) – matematico italiano
Mario Villa (produttore) – produttore cinematografico italiano